Artykuł prezentuje szczegółowe dane dotyczące rozegranych meczów mających na celu wyłonienie 22 drużyn piłkarskich, które wezmą udział w fazie grupowej Ligi Europy UEFA 2016/2017. Faza kwalifikacyjna trwała od 30 czerwca do 25 sierpnia 2016 i wzięły w niej udział 153 zespoły.

Losowania każdej rundy odbywać się będą w siedzibie UEFA w Nyonie, w Szwajcarii.

I runda kwalifikacyjna

Uczestnicy 
Do startu w I rundzie kwalifikacyjnej uprawnionych było 96 drużyn, z czego 48 zostało rozstawionych. Prawo startu od tej rundy przysługiwało drużynom które:
 zwyciężyły w pucharowych rozgrywkach federacji sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 29.-54. (26 drużyn)
 zajęły drugie miejsce w krajowych rozgrywkach federacji sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 18.-53. (35 drużyn)
 zajęły trzecie miejsce w krajowych rozgrywkach federacji sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 16.-51. (35 drużyn)

Pierwsze mecze rozegrano w terminach: 30 czerwca oraz 2 lipca, natomiast rewanże tydzień później.

Podział na koszyki

Pary I rundy kwalifikacyjnej

Pierwsze mecze

Rewanże

II runda kwalifikacyjna

Uczestnicy 
Do startu w II rundzie kwalifikacyjnej uprawnionych jest 66 drużyn (48 z poprzedniej rundy), z czego 33 były rozstawione. Prawo startu od tej rundy przysługiwało drużynom które:
 zwyciężyły w pucharowych rozgrywkach federacji sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 19.-28. (10 drużyn)
 zajęły drugie miejsce w krajowych rozgrywkach federacji sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 16.-17. (2 drużyny)
 zajęły czwarte miejsce w krajowych rozgrywkach federacji sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 10.-15. (6 drużyn)

Losowanie odbyło się 20 czerwca. Pierwsze mecze rozegrano w dniu 14 lipca, natomiast rewanże odbyły się 20-21 lipca.

Podział na koszyki 
Uwaga: Losowanie II rundy kwalifikacyjnej odbyło się przed zakończeniem I rundy, więc rozstawienia dokonano przyjmując założenie, że awans uzyska drużyna z wyższym współczynnikiem w poprzedniej rundzie. W przypadku awansu drużyny nierozstawionej, w II rundzie przejmuje ona współczynnik rywala.

 drużyny, które awansowały z I rundy kwalifikacyjnej

Pary II rundy kwalifikacyjnej

Pierwsze mecze

Rewanże

III runda kwalifikacyjna

Uczestnicy 
Do startu w III rundzie kwalifikacyjnej uprawnionych było 58 drużyn (33 z poprzedniej rundy), z czego 29 były rozstawione. Prawo startu od tej rundy przysługiwało drużynom które:
 zwyciężyły w pucharowych rozgrywkach federacji sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 13.-18. (6 drużyn)
 zajęły trzecie miejsce w krajowych rozgrywkach federacji sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 7.-15. (9 drużyn)
 zajęły czwarte miejsce w krajowych rozgrywkach federacji sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 5.-9. (5 drużyn)
 zajęły piąte miejsce w krajowych rozgrywkach federacji sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 4.-6. (3 drużyny)
 zajęły szóste miejsce w krajowych rozgrywkach federacji sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 2.-3. (2 drużyny)

Losowanie odbyło się 15 lipca. Pierwsze mecze rozegrane zostały w dniu 28 lipca, natomiast rewanże odbyły się 4 sierpnia.

Podział na koszyki 
Uwaga: Losowanie III rundy kwalifikacyjnej odbyło się przed zakończeniem II rundy, więc rozstawienia dokonano przyjmując założenie, że awans uzyska drużyna z wyższym współczynnikiem w poprzedniej rundzie. W przypadku awansu drużyny nierozstawionej, w III rundzie przejmuje ona współczynnik rywala.

 drużyny, które awansowały z II rundy kwalifikacyjnej

Pary III rundy kwalifikacyjnej

Pierwsze mecze

Rewanże

Runda play-off

Uczestnicy 
Do startu w rundzie play-off uprawnione są 44 drużyny (29 z poprzedniej rundy), z czego 22 były rozstawione. Prawo startu od tej rundy przysługiwało drużynom które:
 odpadły w III rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów UEFA (2015/2016) w „ścieżce mistrzowskiej” (10 drużyn)
 odpadły w III rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów UEFA (2015/2016) w „ścieżce ligowej” (5 drużyn)

Losowanie odbyło się 5 czerwca. Pierwsze mecze rozegrane zostaną w dniu 18 sierpnia, natomiast rewanże odbędą się 25 sierpnia.

Podział na koszyki 
 drużyny, które awansowały z III rundy kwalifikacyjnej
 drużyny, które odpadły w „ścieżce mistrzowskiej” III rundy kwalifikacyjnej do LM
 drużyny, które odpadły w „ścieżce ligowej” III rundy kwalifikacyjnej do LM

Pary rundy play-off

Pierwsze mecze

Rewanże

Uwagi

Przypisy 

Liga Europy UEFA (2016/2017)